Uruapan több mexikói település és egy község neve:
Uruapan, község Michoacán államban
Uruapan, város Michoacán államban, az azonos nevű község központja
Uruapan, település Alsó-Kalifornia államban
Uruapan, település Durango államban
Uruapan, település Puebla államban
Uruapan, település San Luis Potosí államban (más néven El Naranjal)
Uruapan, település Sonora államban (más néven Bomba Negra)